Vlijmen steht für

 ein Dorf der Gemeinde Heusden (Niederlande) in der niederländischen Provinz Nordbrabant

Vlijmen ist der Familienname folgender Personen:

 Henricus Theodorus Johannes van Vlijmen (1870–1954), alt-katholischer Bischof von Haarlem
 Jan van Vlijmen (1935–2004), niederländischer Komponist